Dit artikel bevat een lijst van alle arrondissementen in Frankrijk (situatie 2015), gesorteerd op departement.

 
Arrondissementen